La Varenne (Maine-et-Loire)
 La Varenne (Saint-Maur-des-Fossés)
 François Pierre La Varenne